Кребс, Ханс (генерал) (1898—1945) — немецкий генерал, командир сухопутных войск вермахта во Второй мировой войне.
  (1888–1947) — немецкий публицист и политик.
 Кребс, Ханс Адольф (1900—1981) — немецко-английский биохимик.